Э́рик Фле́минг ():  (1487—1548) — шведский государственный деятель, адмирал; отец адмирала Класа Эрикссона Флеминга.
 Флеминг, Эрик (1925—1966) — американский актёр театра, кино и телевидения.
  — американский кино- и телевизионный режиссёр и продюсер.